Moreni több romániai település neve:

 Moreni, város Dâmbovița megyében
 Moreni (Dolj megye)
 Moreni (Iași megye)
 Moreni (Neamț megye)
 Moreni (Vaslui)